Příjmení Stephens nosí více významných osobností:

 Alfredo Stephens (* 1994), panamský fotbalový útočník
 Dale J. Stephens (* 1992), americký podnikatel, řečník a spisovatel
 Helen Stephensová (1918–1994), americká sprinterka, dvojnásobná olympijská vítězka
 Huw Stephens (* 1981), velšský rozhlasový hlasatel,
 Leigh Stephens, americký kytarista a skladatel
 Meic Stephens (1938–2018), velšský novinář, překladatel a básník
 Robert Stephens (1931–1995), britský filmový a divadelní herec
 Sloane Stephensová (* 1993), americká profesionální tenistka
 Toby Stephens (* 1969), anglický televizní a filmový herec

Externí odkazy